Лос Лопез има више значења:

 Лос Лопез, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Лопез, Ехидо Ислас Аграријас Б (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Лопез, Тласкала Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Лопез (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лопез (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лопез (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лопез (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Лопез, Ла Норија (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Лопез (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Лопез (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Лопез (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лопез (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лопез (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лопез (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Лопез, Алваро Лопез Гарза (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лопез (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лопез (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Лопез (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Лопез (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лопез, Ла Меса (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лопез (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лопез, Лос Росалес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лопез (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лопез (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лопез (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лопез (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лопез (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лопез, Ел Пико (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику